Джером — чоловіче англійське ім'я

 Джером — острів у Червоному морі, в архіпелазі Дахлак. Належить Еритреї

Джером — округ у штаті Айдахо
 Джером — місто, штат Аризона
 Джером — місто, штат Арканзас
 Джером — місто, штат Айдахо
 Джером — селище, штат Іллінойс
 Джером — переписна місцевість, штат Пенсільванія